

Geografia 
Bernetti – frazione del comune di Capodistria

Persone 
Luiz Vicente  Bernetti – vescovo cattolico italiano naturalizzato brasiliano
Mario Bernetti – calciatore italiano
Tommaso Bernetti – cardinale italiano